Hubert Salvátor Toskánský (: Hubert Salvator Rainer Maria Joseph Ignatius, Erzherzog von Österreich, Prinz von Toskana; 30. dubna 1894, zámek Lichtenegg u Welsu – 24. března 1971, zámek Persenbeug, Dolní Rakousy) byl rakouský arcivévoda a princ toskánský z vedlejší toskánské linie Habsbursko-Lotrinské dynastie.

Původ 
Byl třetím potomkem a druhým synem arcivévody Františka Salvátora a Marie Valerie Habsbursko-Lotrinské, dcery císaře Františka Josefa I.. Studoval ve Feldkirchu, na střední škole „Stella Matutina“.

První světová válka 
Na počátku první světové války byl zadržen v Anglii. Poté bojoval jako poručík a rytmistr u 4. dragounského pluku na Bugu, u Dubna a u Gorvchova. Později zastával funkci ordonančního důstojníka v Dolomitech u velitelství 9. horské brigády. Na podzim roku 1917 vedl spolu s orientalistou Aloisem Musilem rakouskou misi do Osmanské říše, Sýrie a Palestiny, kterou ho pověřil císař Karel I. Mise spočívala v upevnění zájmů proti vlivu Německa. Mimo to se starali o křesťany a zakládali dobročinná zařízení.

Konec monarchie 
V roce 1919 se Hubert Salvátor v prohlášení zřekl privilegií Habsburků, aby mohl dál žít v Rakousku. V Innsbrucku studoval práva na tamní universitě, která roku 1920 ukončil promocí a doktorátem. Později byl jeho majetek vyvlastněn a Hubert Salvátor perzekvován. I přesto pracoval jako lesník v jednom významném lesním hospodářství.

V roce 1946, v době ruské okupace, byl předsedou obecního výboru v obci Persenbeug. Byl pohřben ve zdejší rodinné hrobce.

Manželství a potomci 
V roce 1926 se oženil s princeznou ze Salm-Salmu, Rosemary. Svatba se konala na zámku Anholt ve Vestfálsku. Manželům se během pětačtyřicetiletého manželství narodilo třináct dětí:
 Fridrich Salvátor (27. listopadu 1927 – 26. března 1999)
 Anežka Kristýna (14. prosince 1928 – 17. dubna 2007) ⚭ 1949 Karel Alfréd z Lichtenštejna (16. srpna 1910 – 17. listopadu 1985)
 Marie Markéta (* 29. ledna 1930)
 Marie Ludovika (31. ledna 1931 – 17. dubna 1999)
 Marie Adelheid (28. července 1933 – 10. října 2021)
 Alžběta Matylda (18. března 1935 – 9. října 1998) ⚭ 1959 Jindřich z Auersperg-Breunneru
 Andreas Salvátor (* 28. dubna 1936)
 Josefa Hedvika (* 2. září 1937), ⚭1969 hrabě Klemens z Waldstein-Wartenbergu
 Valerie Isabela (* 23. května 1941), ⚭ 1966 Maxmilián Ondřej Bádenský (* 3. července 1933)
 Marie Alberta (* 1944)
 Markus Emanuel Salvátor (* 2. dubna 1946), ⚭ 1982 Hilda Jungmayr
 Jan Maxmilián (* 18. září 1947)
 Michael Salvátor (* 2. května 1949)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Hubert Salvátor
Hubert Salvátor
Hubert Salvátor
Hubert Salvátor
Narození v roce 1894
Narození 30. dubna
Narození ve Welsu
Úmrtí v roce 1971
Úmrtí 24. března
Úmrtí v Dolních Rakousích
Pohřbení v Dolních Rakousích
Muži